Sabongari peut désigner :
 Sabongari, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Bibemi ;
 Sabongari, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Galim-Tignère ;
 Sabongari, un village du Cameroun de la commune de Tcholliré.